NCOA4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 614 амінокислот, а молекулярна маса — 69 726.

Кодований геном білок за функцією належить до активаторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки